

Patronyme 

 Christopher J. Dolan, DJ australien plus connu sous le nom de Quench ;
 Daniel Lytle Dolan (1951-2022), évêque sédévacantiste américain ;
 Eva Dolan, femme de lettres britannique, auteure de roman policier ;
 Joe Dolan (1939-2007), chanteur irlandais ;
 Larry Dolan (1931-), avocat propriétaire de la franchise de ligue majeure de baseball américaine ;
 Lauren Dolan (1999-), coureuse cycliste britannique ;
 Monica Dolan (1969-), actrice britannique ;
 Robert Emmett Dolan (1906-1972), compositeur et producteur américain ;
 Ryan Dolan (1985-), chanteur nord-irlandais, représentant de l'Irlande au Concours Eurovision de la chanson 2013 ;
 Stéfanie Dolan (1988-), actrice québécoise ;
 Tom Dolan (1974-), nageur américain ;
 Tony Dolan, musicien et acteur britannique ;
 Xavier Dolan (1989-), acteur, réalisateur, scénariste, doubleur et producteur canadien.

Toponyme 

 Saint-Rome-de-Dolan, commune de Lozère ;
 Dolan, village de la commune des Vignes, en Lozère ;
 Dolan, port à Clohars-Carnoët.

Patronyme anglais
Patronyme québécois
Patronyme canadien